Нотр-Дам-де-Бондвиль () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Приморская Сена. Входит в состав округа Руан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ла-Вопальер, Ле-Ульм, Малоне, Монтиньи, Нотр-Дам-де-Бондвиль, Писси-Повиль, Румар, Сен-Жан-дю-Кардоне, Упвиль.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него были включены отдельные коммуны упраздненного кантона Павийи.

С 1 января 2016 года состав кантона изменился: коммуны Бетвиль, Ла-Фольтьер, Мон-де-л'Иф и Фревиль объединились в новую коммуну Сен-Мартен-де-л'Иф.

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2018 г.):

 Гупийер (417 чел.)
 Карвиль-ла-Фольтьер (415 чел.)
 Круа-Мар (781 чел.)
 Ла-Вопальер (1 113 чел.)
 Ле-Ульм (4 033 чел.)
 Лимези (1 510 чел.)
 Малоне (6 126 чел.)
 Мениль-Панвиль (727 чел.)
 Монтиньи (1 252 чел.)
 Нотр-Дам-де-Бондвиль (6 990 чел.)
 Павийи (6 260 чел.)
 Писси-Повиль (1 275 чел.)
 Румар (1 527 чел.)
 Сен-Жан-дю-Кардонне (1 364 чел.)
 Сен-Мартен-де-л’Иф (1 713 чел.)
 Сент-Остреберт (606 чел.)
 Упвиль (2 815 чел.)
 Фрескьен (1 021 чел.)
 Экаль-Аликс (521 чел.)
 Элет (1 578 чел.)
 Эманвиль (709 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,7 % голосов против 29,0 % у Марин Ле Пен и 18,9 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 54,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 26,2 %, Эмманюэль Макрон – 22,5 %, Жан-Люк Меланшон – 20,8 %, Франсуа Фийон – 15,7 %; 2 тур: Макрон – 59,3 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 28,7 %, Николя Саркози — 24,2 %, Марин Ле Пен — 17,8 %; 2 тур: Олланд — 55,2 %. 2007 год. 1 тур: Сеголен Руаяль — 28,6 %, Саркози — 26,8 %; 2 тур: Руаяль — 51,0 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Приморская Сена представляют мэр города Малоне Гийом Куте (Guillaume Coutey) и вице-мэр города Павийи Аньес Ларжийе (Agnès Largillet) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Приморская Сена